Konstantin Vladimirovitch Pouchkariov - en  et en anglais :  - (né le  à Öskemen, anciennement Oust-Kamenogorsk, en République socialiste soviétique kazakhe) est un joueur professionnel de hockey sur glace kazakh. Il possède également la nationalité russe.

Biographie

Carrière de joueur 
En 2002, il commence sa carrière avec son club formateur du Torpedo Oust-Kamenogorsk en Vysshaya Liga. En 2003, il joue ses premiers matchs la Superliga avec l'Avangard Omsk. Il est ensuite choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Kings de Los Angeles en , en . En 2004, il est choisi en  du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey par les Hitmen de Calgary. Il part alors jouer dans la Western Hockey League. La saison suivante, il passe professionnel. Il est assigné au club-école des Monarchs de Manchester de la Ligue américaine de hockey mais joue néanmoins son premier match dans la LNH avec les Kings. Le , il est impliqué dans une transaction qui l'envoye aux Stars de Dallas en compagnie de Mattias Norström, et des choix de repêchage. Il est alors laissé à disposition des Stars de l'Iowa. En 2008, il signe avec le Metallourg Magnitogorsk dans la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale 
Il a représenté l'équipe du Kazakhstan en sélection jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003 || Torpedo Oust-Kamenogorsk || Vyschaïa Liga || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Avangard Omsk || Superliga || 5 || 1 || 0 || 1 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || Hitmen de Calgary || LHOu || 69 || 22 || 30 || 52 || 50 || 12 || 2 || 5 || 7 || 4
|-
| 2004-2005 || Avangard Omsk || Superliga || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || Avangard Omsk || Pervaïa Liga || 3 || 3 || 4 || 7 || 4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || Kings de Los Angeles || LNH || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || Monarchs de Manchester || LAH || 77 || 19 || 19 || 38 || 95 || 7 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2006-2007 || Kings de Los Angeles || LNH || 16 || 2 || 2 || 4 || 8 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| Rowspan="2" | 2006-2007 || Monarchs de Manchester || LAH || 35 || 4 || 11 || 15 || 29 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| Stars de l'Iowa || LAH || 15 || 2 || 5 || 7 || 25 || 12 || 1 || 4 || 5 || 18
|-
| 2007-2008 || Stars de l'Iowa || LAH || 49 || 13 || 27 || 40 || 52 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || HK CSKA Moscou || Superliga || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 30 || 5 || 1 || 6 || 14 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2009-2010 || Penguins de WBS || LAH || 58 || 9 || 10 || 19 || 47 || 4 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2010-2011 || Barys Astana || KHL || 9|| 0|| 1|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Barys Astana 2|| Kazakhstan || 35|| 22|| 25|| 47|| 68|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Barys Astana|| KHL|| 20|| 1|| 2|| 3|| 4|| 7|| 2|| 0|| 2 || 2
|-
| 2011-2012|| Barys Astana 2|| Kazakhstan || 6|| 5|| 2|| 7|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Barys Astana || KHL||28 ||4 || 6|| 10|| 42|| 3|| 1|| 0|| 1 || 2
|-
| 2013-2014 || Barys Astana || KHL || 21|| 1|| 3|| 4|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Barys Astana || KHL || 54|| 9|| 8|| 17|| 59|| 7|| 3|| 2|| 5|| 7
|-
| 2015-2016|| Barys Astana || KHL|| 55 || 7 || 10 || 17 || 77 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017|| Barys Astana || KHL|| 32 || 3 || 9 || 12 || 16 || 10 || 2 || 3 || 5 || 10 
|-
| 2017-2018|| Barys Astana || KHL|| 47 || 7 || 9 || 16 || 45 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Nomad Astana || Kazakhstan|| 12 || 7 || 2 || 9 || 24 || 12 || 2 || 3 || 5 || 61 	
|-
| 2018-2019 || HK Kurbads || OHL|| 14 || 3 || 6 || 9 || 8 || 10 || 1 || 1 || 2 || 6 	
|-
| 2019-2020 || HK Almaty || Kazakhstan || 3 || 0 || 0 || 0 || 12 || - || - || - || - || -

| 17 || 2 || 3 || 5 || 8 || || || || ||

Au niveau international 

| 2002 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 4 || 1 || 3 || 4 || 0|| +5||align="left"| Première place de la division 1
|-
| 2003 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6 || 9 || 1 || 10 || 6|| -4||align="left"| Dixième place
|-
| 2003 || align="left"| Championnat du monde junior || 5 || 1 || 1 || 2 || 4|| +2||align="left"| Troisième place de la division 1,groupe A
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 1|| 3|| 4|| 2|| +5||align="left"| Première place de la division 1, groupe B
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 3|| 1|| 4|| 2|| -1||align="left"| Seizième place
|-
| 2013 || align="left"| Qualifications olympiques || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || +1||align="left"| Non qualifié
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0 || 2 || 2 || 2|| +2||align="left"| Première place de la division 1, groupe A
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || -2||align="left"| Seizième place
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0||align="left"| Première place de la division 1, groupe A
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 1 || 1 || 4 || -1||align="left"| Seizième place

Notes et références 

Joueur international kazakh de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur du Torpedo Oust-Kamenogorsk
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Barys Astana
Naissance en février 1985
Naissance en RSS kazakhe
Naissance à Öskemen
Attaquant de hockey sur glace